Thaumastoderma är ett släkte av bukhårsdjur. Thaumastoderma ingår i familjen Thaumastodermatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Thaumastoderma